kömény (Carum) növénynemzetség, melynek legismertebb faja a fűszerként használt fűszerkömény
 fűszerkömény (Carum carvi)
 édeskömény (Foeniculum vulgare)
 rómaikömény (Cuminum cyminum)
 feketekömény (Nigella sativa)